Le nom de « République du Congo » peut désigner :
 différents régimes du « Congo-Kinshasa »  (« Congo-Léopoldville » jusqu'en 1966) :
 la République du Congo (Première République), de 1960 à 1964,
 la République libre du Congo (« Congo-Stanleyville »), gouvernement rebelle ayant existé de 1960 à 1962,
 la République populaire du Congo, nom du gouvernement sécessionniste de 1964, installé aussi à Stanleyville,
 la République démocratique du Congo (Deuxième République), de 1964 à 1971, puis la République du Zaïre, de 1971 à 1997, ces deux correspondant ensemble à la présidence de Mobutu,
 la République démocratique du Congo, depuis 1997, dont :
 le Gouvernement de transition de la République démocratique du Congo de 2003 à 2007,
 la Troisième République depuis 2006 ;
 différents régimes du « Congo-Brazzaville » :
 la République du Congo, de 1958 à 1969, indépendant à partir de 1960
 la République populaire du Congo, de 1969 à 1992,
 la République du Congo, depuis 1992.